

Geografia 
 Dro – comune della provincia di Trento (Italia)

Sigle 
 Discos Radiactivos Organizados – etichetta discografica spagnola

Codici 
 DRO – codice aeroportuale IATA del Durango-La Plata County Airport di Durango (Stati Uniti d'America)
 dro – codice ISO 639-3 della lingua daro-matu

Musica 
 Aviador Dro – gruppo musicale spagnolo
 L'aviatore Dro – opera lirica di Francesco Balilla Pratella